Руська Путь — торговий шлях доби Середньовіччя
 Руська Путь — перевал на межі Львівської та Закарпатської областей